Полок има више значења:
 Полок
 Полок (Јужна Дакота)
 Полок (Луизијана)
 Полок (Мисури)